kopito, stopalo kod papkara

BiH:
 Kopito (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad
 Kopito (Glasinac), Romanija

Crna Gora:
 Kopito (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje
 Kopito (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad